|-
| 36601 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36602 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36603 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36604 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36605 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36606 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36607 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36608 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36609 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36610 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36611 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36612 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36613 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36614 Saltis ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 36615 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36616 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36617 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36618 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36619 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36620 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36621 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36622 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36623 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36624 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36625 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36626 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36627 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36628 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36629 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36630 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36631 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36632 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36633 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36634 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36635 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36636 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36637 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36638 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36639 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36640 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36641 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36642 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36643 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36644 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36645 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36646 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36647 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36648 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36649 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36650 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36651 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36652 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36653 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36654 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36655 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36656 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36657 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36658 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36659 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36660 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36661 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36662 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36663 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36664 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36665 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36666 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36667 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36668 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36669 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36670 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36671 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36672 Sidi ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36673 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36674 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36675 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36676 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36677 - ||  || 26 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36678 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36679 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36680 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36681 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36682 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36683 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36684 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36685 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36686 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36687 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36688 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36689 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36690 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36691 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36692 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36693 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36694 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36695 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36696 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36697 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36698 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36699 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36700 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-